Екатери́на Никола́евна Щербаче́нко (урождённая Теле́гина; род. 31 января 1977, Чернобыль Киевской области) — российская оперная певица (сопрано), солистка Большого театра.

Биография 
В 1996 году окончила Рязанское музыкальное училище имени Григория и Александра Пироговых по специальности «дирижёр хора». В 2005 году окончила Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского и недолгое время проходила стажировку в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

С 2005 года — солистка Большого театра.

В 2007 году партия Наташи Ростовой («Война и мир» С. Прокофьева) в исполнении Екатерины Щербаченко была номинирована на премию «Золотая маска».

Награды и премии 
 дипломант Международного конкурса «Новые голоса» в Гютерсло (ФРГ)
 премия «Друзей Оперы Сабаделла»
 премия Музыкальной ассоциации Катании (Сицилия)
 2005 — лауреат Международного конкурса вокалистов в Сидзуоке (Япония, III премия)
 2006 — Международный конкурс вокалистов имени Франциско Виньяса (Испания, III премия и специальный приз «За лучшее исполнение русской музыки»)
 2009 — международный конкурс оперных певцов BBC в Кардиффе (Великобритания, I премия)

Примечания

Ссылки 
 Е.Щербаченко на сайте Большого театра
 Екатерина Щербаченко победила в конкурсе «BBC Cardiff Singer of the World-2009», Classica.FM
 Russian wins Singer of the World, BBC News

Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты России
Сопрано
Оперная труппа Большого театра